Канделарио () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 60,17 км². Население — 1010 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 76 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 Candelario
 
 Candelario.info con Toda la información para conocer a Candelario
 
 

Муниципалитеты Саламанки